HMS Suffolk (1680) 1680-ban vízrebocsátott hadihajó
HMS Suffolk (1694) 1694-ben vízrebocsátott hadihajó
HMS Suffolk (1765) 1765-ben vízrebocsátott hadihajó
HMS Suffolk (1903) 1903-ban vízrebocsátott Monmouth-osztályú hadihajó
HMS Suffolk (1926) 1926-ban vízrebocsátott County-osztályú nehézcirkáló